IOI est un sigle qui peut désigner :
 International Olympiad in Informatics (en français, Olympiades internationales d'informatique) ;
 IO Interactive, une entreprise de jeux vidéo ;
 IOI Group, un groupe producteur d'huile de palme de Putrajaya, en Malaisie ;
 I.O.I, un girl group sud-coréen.